Ключи — село в Базарно-Карабулакском районе Саратовской области в составе сельского поселения Максимовское муниципальное образование.

География 
Находится на расстоянии примерно 30 километра по прямой на юг-юго-восток от районного центра поселка Базарный Карабулак.

История
Официальная дата основания 1710 год. Есть и другие версии этого показателя. С 1830 года в Ключах получила распространение поморско-федосеевская старообрядческая секта. По данным 1859 года в Ключах насчитывалось 258 дворов, 1359 жителей, помимо поморской моленной также имелась мельница. В 1904 году  в селе была построена деревянная единоверческая церковь с колокольней и престолом во имя Архангела Михаила.

Население  
Постоянное население составляло 634 человека в 2002 году (русские 92%) , 550 в 2010.

Инфраструктура
Имеются отделение связи, фельдшерско-акушерский пункт, детский сад и основная школа, дом культуры, магазины, две водонапорные башни и рыбонагульный пруд.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Базарно-Карабулакского района